

Antropologia 
 Chinook – tribù di nativi americani

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Chinook – capoluogo della Contea di Blaine, Montana
 Chinook – census-designated place della Contea di Pacific, Washington

Meteorologia 
 Chinook – vento di caduta

Altro 
 Chinook – razza canina
 Boeing CH-47 Chinook – elicottero da trasporto
 Chinook – varietà di luppolo nordamericano